Öchsle oder Oechsle bezeichnet:

 Grad Oechsle, das Mostgewicht von Weintrauben 
 Öchsle (Bahn), die Schmalspurbahn von Biberach an der Riß nach Ochsenhausen

Öchsle oder Oechsle ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Oechsle (1752–1820), letzter Abt der Reichsabtei Salem
 Dirk Oechsle, deutscher Musiker, siehe Heldmaschine
 Ferdinand Oechsle (1774–1852), deutscher Mechaniker und Goldschmied
 Manfred Oechsle (1934–2006), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat und Oberbürgermeister
 Mechtild Oechsle (1951–2018), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Richard Oechsle (1898–1986), deutscher Politiker (SPD)
 Siegfried Oechsle (* 1956), deutscher Musikwissenschaftler
 Uwe Öchsle (1941–2007), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: 
 Oexle
 Oechslin